A 621-es számú elővárosi autóbusz Dabas helyi járata.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabas, Laguna
|
|-
|1|| Dabas, gimnázium
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Vörösmarty utca
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Gyón Szőlő utca
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Gyón Vacsi út*
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Gyón tatárszentgyörgyi elágazás*
|align=left|
|-
|6|| Dabas, Gyón Zlinszky iskola*
|align=left|
|-
|7|| Dabas, Gyón régi Piactér*
|align=left|
|-
|8|| Dabas, Vay Sándor utca*
|align=left|
|-
|9|| Dabas, Gyón nyomda
|align=left|
|-
|10|| Dabas, Gyón vasúti megállóhely
|align=left|
|-
|11|| Öreg út
|align=left|
|-
|12|| Dabasi szőlők
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat csak az egyik járat érinti.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai